Владимир Владимирович Анищенков (6 декабря 1868 — 12 октября 1914) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 6 декабря 1868 года. Образование получил во 2-м кадетском корпусе и 1-м Павловском военном училище.

1 сентября 1887 года произведён в прапорщики и назначен на службу в 90-й пехотный Онежский полк. 30 августа 1889 года он был переведён в лейб-гвардии Павловский полк с переименованием в подпоручики гвардии. В этом полку прошла вся дальнейшая служба Анищенкова.

10 августа 1893 года он был произведён в поручики, 6 мая 1900 года получил чин штабс-капитана и 10 августа 1901 года стал капитаном. В течение семи лет и четырёх месяцев командовал в Павловском полку ротой. В 1908 году награждён орденом св. Анны 3-й степени. После того, как 6 декабря 1911 года Анищенков был произведён в полковники, он получил в командование батальон Павловского полка и в 1912 году награждён орденом св. Станислава 2-й степени.

Во главе батальона лейб-гвардии Павловского полка Анищенков встретил начало Первой мировой войны и выступил на театр военных действий. В самом начале войны он был тяжело ранен и скончался 12 октября 1914 года. Похоронен в Санкт-Петербурге, на кладбище Александро-Невской лавры.

Высочайшим приказом от 1 июня 1915 года полковник Анищенков посмертно был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.

Литература 
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. М., 2004. — С. 384
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 г. СПб., 1914. — С. 953

Ссылки 
 

Выпускники Второго кадетского корпуса
Полковники (Российская империя)
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Похороненные в Александро-Невской лавре
Выпускники Павловского военного училища